Шама́лов (Шама́лова) – русская фамилия. Известные носители:

 Шамалов, Кирилл Николаевич (род. 1982) — российский предприниматель.
 Шамалов, Николай Терентьевич (род. 1950) — российский предприниматель.
 Шамалова-Беркович, Юлия (род. 1964) — израильский общественный и политический деятель, депутат кнессета.